Туголе́сский Бор — посёлок (до 2004 года — посёлок городского типа) в Московской области России. Входит в состав городского округа Шатура (до 2017 года — Шатурского района). Население —  чел. ().

География 
На территории посёлка расположено большое количество прудов и озеро Свиношное (Свинкино).

История 
Основан в 1935 году на торфяных разработках. Руководил разработками кавалер трех орденов Красного Знамени, командир эскадрона в бригаде Котовского и его правая рука Григорий Абрамович Вальдман. В 1938 году была основана школа. В августе 2004 года в состав рабочего посёлка Туголесский Бор был включён посёлок Рабочий. В сентябре 2004 года Туголесский Бор был преобразован в сельский населённый пункт (посёлок). С 2006 до 2017 гг. входил в состав Кривандинского сельского поселения Шатурского муниципального района.

Население

Известные уроженцы, жители 
Владимир Иванович Никитин (род. 1946) — полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Инфраструктура 
К юго-востоку от посёлка на осушенных торфяниках крупный массив дачных участков.

Транспорт 
 Платформа Туголесье на железнодорожной линии Москва — Казань.
 Автомобильная дорога Черусти — Кривандино.

Примечания 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Кривандинское
Бывшие посёлки городского типа Московской области